Старый Новый год — новый год по юлианскому календарю (старому стилю).

Фильмы:
 «Старый Новый год» — телефильм (2 серии) по мотивам одноимённой пьесы Михаила Рощина, 1980, СССР.
 «Старый Новый год» (, дословно «Канун Нового года») — кинофильм, 2011, США.

Другое:
 «Старый Новый год» — пьеса Михаила Рощина, написанная в 1966 году. В 1973 году поставлена во МХАТе режиссёром Олегом Ефремовым, в 1980 году повторно экранизирована им же в виде телефильма.
 «Старый Новый год» — стихотворение Андрея Вознесенского, написанное в 1975 году.

См. также 
 Новый год
 С Новым годом!